USS Montezuma je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Montezuma (1798) 
 USS Montezuma (1861) 
 USS Montezuma (YTB-145)

Montezuma